Taba - variedade de aldeia indígena
 Transportes Aéreos Bandeirantes - conhecida pela sigla "TABA"
 Transportes Aéreos da Bacia Amazônica - conhecida pela sigla "TABA"
 Coleção Taba
 Tabas

Desambiguação